

Fiumi 
 Río de la Plata – fiume dell'Argentina

Geografia 
Argentina
 La Plata – capoluogo della provincia di Buenos Aires
 Mar del Plata – città dell'Argentina
 Partido di La Plata – partido della provincia di Buenos Aires

Colombia
 La Plata – comune del dipartimento di Huila

Italia
 Plata – ex comune italiano aggregato nel 1928 al comune di Moso, ora frazione di Moso in Passiria

Stati Uniti d'America
 La Plata – capoluogo della contea di Charles, Maryland
 La Plata – città della contea di Macon, Missouri
 La Plata –  census-designated place della contea di San Juan, Nuovo Messico

Persone 
 Anderson Plata (1990) –calciatore colombiano
 Gonzalo Plata (2000) – calciatore ecuadoriano
 Joao Plata (1992) – calciatore ecuadoriano
 Juan Carlos Plata (1971) – ex calciatore guatemalteco

Religione 
 Plata – fornello elettrico (a piastra riscaldante) usato dagli ebrei osservanti durante la festa dello Shabbat, come alternativa al blech (lamina coprifornello)